Kleinendorst ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Kleinendorst (* 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Scot Kleinendorst (1960–2019), US-amerikanischer Eishockeyspieler